|-
| 113801 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113802 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113803 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113804 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113805 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113806 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113807 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113808 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113809 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113810 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113811 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113812 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113813 - || || 7 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113814 - || || 3 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113815 - || || 4 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113816 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113817 - || || 6 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113818 - || || 6 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113819 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113820 - || || 5 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113821 - || || 6 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113822 - || || 6 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113823 - || || 7 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113824 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113825 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113826 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113827 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113828 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113829 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113830 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113831 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113832 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113833 - || || 7 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113834 - || || 8 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113835 - || || 8 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113836 - || || 8 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113837 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113838 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113839 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113840 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113841 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113842 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113843 - || || 6 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113844 - || || 6 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113845 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113846 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113847 - || || 6 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113848 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113849 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113850 - || || 9 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113851 - || || 9 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113852 - || || 7 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113853 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113854 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113855 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113856 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113857 - || || 7 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113858 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113859 - || || 8 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113860 - || || 9 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113861 - || || 9 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113862 - || || 9 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113863 - || || 9 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113864 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113865 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113866 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113867 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113868 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113869 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113870 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113871 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113872 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113873 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113874 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113875 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113876 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113877 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113878 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113879 - || || 10 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113880 - || || 10 d'octubre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113881 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113882 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113883 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113884 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113885 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113886 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113887 - || || 11 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113888 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113889 - || || 10 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113890 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113891 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113892 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113893 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113894 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113895 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113896 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113897 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113898 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113899 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113900 - || || 9 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
3